Le tournoi de Shenzhen est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2017, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Kateřina Siniaková remporte le simple dames. En finale, elle bat Alison Riske, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Peng Shuai.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Shenzhen
Shenzhen
Tennis en janvier 2017